«Приключение» () — кинодрама итальянского режиссёра Микеланджело Антониони. Фильм получил специальную премию на Каннском кинофестивале (1960), породил массу споров среди зрителей и сделал Антониони величиной мирового масштаба. «Приключение» открывает чёрно-белую «трилогию отчуждения» Микеланджело Антониони. В двух других фильмах трилогии — «Ночь» и «Затмение» — также снялась подруга режиссёра, Моника Витти.

Приз жюри Каннского кинофестиваля 1960 года, номинация на британскую премию BAFTA в категориях лучший фильм и лучшая иностранная актриса (Моника Витти).

Сюжет 

Во время круиза по Липарским островам изнывающие от скуки светские персонажи оказываются вовлечёнными в «приключение». Анна, дочь известного дипломата, исчезает среди бела дня на необитаемом острове. Поначалу спутники теряются в догадках относительно её судьбы, однако наметившаяся детективная интрига вскоре уступает место новым отношениям, которые пытаются выстроить любовник пропавшей женщины, Сандро, и её подруга Клаудия. Она надевает на себя блузку пропавшей и невольно занимает её место в жизни Сандро. Когда память об Анне окончательно изглаживается из их жизни, Клаудия обнаруживает измену Сандро с проституткой в отеле. В конце фильма она вынуждена сделать нелёгкий выбор относительно своего будущего.

В ролях 
 Габриэле Ферцетти — Сандро
 Моника Витти — Клаудия
 Леа Массари — Анна
 Доминик Бланшар — Джулия
 Ренцо Риччи — отец Анны
 Эсмеральда Русполи — Патриция

Новый киноязык 
Настоящим «приключением» для зрителя является не исчезновение Анны, а неудачные попытки героев сформировать осмысленные отношения и эмоциональные связи. С помощью глубоких ракурсов и тщательно выстроенных мизансцен режиссёр революционно обновляет язык кинематографа. Экзистенциальная опустошённость главных героев, их неизбывная отчуждённость друг от друга рифмуются с безлюдными пейзажами, в которых помещено действие.

«Приключение» — один из нескольких фильмов начала 1960-х, которые стали краеугольными камнями европейского авторского кино. Как отметил ещё Умберто Эко в «Открытом произведении» (1962), причинно-следственные связи и логика сюжетного развития приносятся режиссёром в жертву исследованию психологии героев. Растущее у зрителя по ходу фильма подозрение, что фильм «никуда не ведёт», что он того гляди превратится в случайный набор эпизодов, сродни эмоциональным, этическим и экзистенциальным сомнениям персонажей относительно содержания их жизней. В литературе отмечается, что

Антониони нарушил Аристотелев принцип «завязка-кульминация-развязка»; физический закон, что энергия никуда не исчезает, а превращается, нарушил тоже. Как же, исчезает: пропала Анна и не нашли, и забыли, что искали.

Мартин Скорсезе сравнивает исчезновение Анны с убийством главной героини в середине другой картины 1960 года — хичкоковского «Психо». Отличие в том, что Антониони не объясняет, что с ней произошло. Как это бывает в жизни, его персонажи забывают одно событие и с головой погружаются в другое: «Они плывут по жизни, от одного импульса к другому, и всё, что с ними происходит, оказывается лишь предлогом: поиски — предлог, чтобы сблизиться; сближение — ещё один предлог, нечто, что формирует их жизни и наполняет их хоть каким-то смыслом».

По словам французского писателя и сценариста Алена Роб-Грийе, многие сцены после исчезновения Анны сняты так, что кажется, будто за героями кто-то наблюдает, и может сложиться впечатление, что это Анна. При этом, когда он спросил у Антониони, имел ли тот это в виду, Антониони ответил: «Конечно же нет, потому что к тому моменту мы уже сняли сцену, в которой находят труп ()». Сцена с обнаружением трупа Анны, однако, не была включена в фильм.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Микеланджело Антониони
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 1960 года
Фильмы Франции 1960 года